Aeroporto di Mosca-Bykovo – situato a 40 km a sud-est della città
 Aeroporto di Mosca-Domodedovo – situato a 35 km a sud della città
 Aeroporto di Mosca-Ostaf'evo – situato a 12 km a sud della città
 Aeroporto di Mosca-Šeremet'evo – situato a 9 km a nord della città
 Aeroporto di Mosca-Vnukovo – situato a 28 km a sud-ovest della città
 Aeroporto di Mosca-Tušino – situato a 14 km a nord-ovest della città